Trancoso (Portugalia) – miejscowość w Portugalii, leżąca w dystrykcie Guarda, w regionie Centrum w podregionie Beira Interior Norte.
 Trancoso (Meksyk)
 Trancoso (Brazylia) – niewielka miejscowość w gminie Porto Seguro w stanie Bahia w Brazylii.